Präsidialregierung steht für:
 eine Regierungsform, beziehungsweise dessen Institution, siehe Präsidentielles Regierungssystem
 speziell in der Weimarer Republik das Präsidialkabinett